En Pologne, Rybnica peut faire référence à : 

 Rybnica, un village du powiat de Jelenia Góra dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Rybnica, un village du powiat de Wrocław dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Rybnica, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Rybnica, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Rybnica, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.